Il singolare del Chang-Sat Bangkok Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Cedrik-Marcel Stebe era il detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato allo US Open.

Dudi Sela ha battuto in finale 6–1, 7–5 Yūichi Sugita.

Teste di serie

 Dudi Sela (campione)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Yūichi Sugita (finale)
 Zhang Ze (quarti di finale)

  Amir Weintraub (secondo turno)
  Chen Ti (primo turno)
  James Ward (secondo turno)
  Harri Heliövaara (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Chang-Sat Bangkok Open 2012